Niemcy:
 Vetschau – dzielnica Akwizgranu
 Vetschau – dawna nazwa miasta Vetschau/Spreewald
 Vetschau – dawny związek gmin